Оригінатор () — творець, винахідник, власник авторських прав. Близьким по значенню і більш відомим є «кріейтор» () — особа, яка щось виростила, зробила або винайшла.
Словник української мови дає таке тлумачення: «Той, хто виводить нові сорти рослин».
Банківська енциклопедія дає інше тлумачення:
«юридична особа (зазвичай, банк), що здійснює перепоступку прав вимоги при проведенні угоди щодо сек'юритизації активів, кредитор за борговим зобов'язанням. Права, що випливають із виданих оригінатором кредитів, належать оригінатору до моменту їх передачі спеціально створеному оригінатором чи іншою особою фінансовому посереднику — підприємству особливого призначення (Special Purpose Vehicle — SPV), основною метою діяльності якого є проведення угоди щодо сек'юритизації активів».

Примітки